Opisthocystis är ett släkte av plattmaskar. Opisthocystis ingår i familjen Polycystididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Opisthocystis